Laureana peut désigner:

 Laureana Cilento, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie ;
 Laureana di Borrello, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre ;

Voir aussi